Bruno Massaron – calciatore italiano
 Stefano Massaron – scrittore italiano

Pagine correlate
Massaroni